Antonio Rodríguez Basulto (Àvila, 1945), polític espanyol 
 Antonio Rodríguez Hernández (Móra d'Ebre, 1889 - Madrid, 1919), escultor català 
 Antonio Rodríguez de Hita (Valverde de Alcalá, 1722 - Madrid, 1787), compositor espanyol 
 Antonio Rodríguez de León (Villanueva del Duque, 1896 - 1965), governador civil escriptor espanyol
 Antonio Rodríguez Martínez (1979, Alacant), futbolista 
 Antonio Rodríguez Pérez advocat i polític gallec del segle XX
 Antonio Rodríguez Reixa (Vigo, 1957), escriptor músic i director de cinema gallec.
 Antonio Rodríguez Salvador (Taguasco, 1960), poeta, narrador, dramaturg i assagista cubà